Cesare Zonca – scultore italiano
Giovanni Battista Zonca – basso italiano
Giuseppe Zonca – compositore italiano
Robi Zonca – musicista italiano
Vittorio Zonca – inventore italiano
Zonca (ciclismo) – squadra italiana di ciclismo degli anni 1970